Hoppe puede referirse a los apellidos de:
David Heinrich Hoppe, médico, botánico y farmacéutico alemán.
Hans-Hermann Hoppe, economista, filósofo y académico alemán.